

Маріуполь — присілок, Великоберезниківський район, Мордовія
 Маріуполь — присілок, Угранський район, Смоленська область

Маріуполь — місто обласного значення, адміністративний центр Маріупольського району Донецької області
 Маріуполь — село, Кіровоградська область, Кропивницький район

 ФСК «Маріуполь» — футбольний клуб, учасник української Першої ліги з футболу.
 ФК «Маріуполь» — колишній футбольний клуб, учасник української прем'єр-ліги.
 «Маріуполь» — головна пасажирська залізнична станція міста Маріуполя
 «Маріуполь» — аеропорт міста Маріуполя
 «Маріуполь» (U331) — базовий тральщик, корабель протимінної оборони прибережного плавання Військово-Морських сил України ЗСУ